Белаш — власна назва.

Особи 
 Белаш Олена Леонідівна — український педагог.

Топоніми

Белаш (Ангола)

Белаш (Португалія) — парафія.

Див. також 
 Білаш

Прізвища за алфавітом